009 puede referirse a:

 Cyborg 009, un manga de 1964; 
 009-1, un anime de 2006; o
 el agente secreto 009 (ver agente 00).